Luigi Sepe (ur. 8 maja 1991 w Torre del Greco) – włoski piłkarz występujący na pozycji bramkarza we włoskim klubie US Salernitana 1919 do którego jest wypożyczony z Parmy Calcio 1913. W swojej karierze grał także w takich zespołach jak Pisa, Virtus Lanciano, Empoli FC oraz ACF Fiorentina. Były młodzieżowy reprezentant Włoch.

Statystyki kariery 
 (aktualne na dzień 24 stycznia 2022)

Linki zewnętrzne 
 Luigi Sepe na oficjalnej stronie FIGC 
 
 

Włoscy piłkarze
Piłkarze SSC Napoli
Piłkarze AC Pisa 1909
Piłkarze Empoli FC
Piłkarze ACF Fiorentina
Piłkarze Parmy Calcio 1913
Urodzeni w 1991